Santa Justa kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Santa Giusta, kommun, Sardinien, Provincia di Oristano,

Portugal 

 Santa Justa (freguesia i Évora), Arraiolos, 
 Santa Justa (freguesia i Lissabon), Lisbon, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar